Шашкова Елеонора Петрівна (* 1937) — радянська і російська актриса театру і кіно, Заслужена артистка Російської РФСР.
 Шашкова Юлія (* 1975) — український кінорежисер та кіносценарист.
 Шашкова-Знаменська Ірина Василівна (1918—1987) — український бібліограф, кигознавець, дослідник книжкових пам'яток, поетка.

Див. також 
 Шашков

жіночі форми прізвищ